Liwa steht für:

 Liwa (Nogat), Quellfluss der Nogat in Polen
 Liwa (Miłomłyn) (Bieberswalde, Kreis Osterode in Ostpreußen), Dorf in der polnischen Gemeinde Miłomłyn
 Liwa (Muli) (列瓦乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Muli (Liangshan) der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liwa (Lampung), indonesische Stadt in der Provinz Lampung auf Sumatra
 Tom Liwa (* 1961), deutscher Sänger und Liedermacher

Liwa (arabisch: „Fahne“) steht für:
 historische Verwaltungseinheit im Osmanischen Reich, siehe Sandschak (Osmanisches Reich)
 Liwa (Oman), Ort und Distrikt der Region al-Batina, Oman
 Liwa-Oase, Oasengebiet im Emirat Abu Dhabi

Siehe auch:
 Liva